Die Saison 2005/06 war die 84. Spielzeit der Ligue Magnus, der höchsten französischen Eishockeyspielklasse. Meister wurden zum insgesamt achten Mal in der Vereinsgeschichte die Dragons de Rouen. Der Gap Hockey Club stieg in die zweite Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierten die 14 Mannschaften jeweils 26 Spiele. Die zwölf bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde, wobei die vier bestplatzierten Mannschaften für das Playoff-Viertelfinale gesetzt waren. Die beiden Letztplatzierten der Hauptrunde traten in der ersten Runde der Relegation aufeinander, deren Verlierer direkt in die zweite Liga abstieg, während die andere Mannschaft gegen den Zweitplatzierten der zweiten Liga um den Klassenerhalt antreten musste. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit und Overtime erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden und einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle

Playoffs

Relegation

Runde 1 
 Chamonix Hockey Club – Gap Hockey Club 3:2 (6:3, 2:3, 2:3, 5:0, 4:3)

Runde 2 
 Chamonix Hockey Club – Corsaires de Dunkerque 6:1/3:3

Auszeichnungen

Weblinks 
 

2005
Eishockeysaison 2005/06